

Acronimi 
 Total Known Weight  – massa totale conosciuta di un meteorite

Codici 
 TKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tekin (Papua Nuova Guinea)
 tkw – codice ISO 639-3 della lingua teanu